Ring 1 kan henvise til flere artikler.

 Ring 1 (Brønderslev) – en ringvej i Brønderslev
 Ring 1 (Helsingør) – en ringvej i Helsingør
 Ring 1 (Roskilde) – en ringvej i Roskilde
 Ring 1 (Odense) – en ringvej i Odense
 Ring 1 (Silkeborg) – en ringvej i Silkeborg
 Ring 1 (Aalborg) – en ringvej i Aalborg
 Ring 1 (Aarhus) – en ringvej i Aarhus